kuna nyelv
 kuna nép, dél-amerikai indián nép, többségük Panamában, illetve néhány kolumbiai faluban él
Pénznem
 horvát kuna, Horvátország korábbi pénzneme